Heinrich Munk ist der Name folgender Persönlichkeiten:

* Heinrich Munk (Historiker) (* 1936), deutscher Historiker und Sachbuchautor insbesondere zur Postgeschichte

Siehe auch
 Hans Heinrich Carl Munk (1880–1943), deutscher Pfarrer und Theologe